Лаукканен () — финская фамилия. Известные носители:

 Лаукканен, Герман Петрович (1892–1938) — советский переводчик, поэт.
 Лаукканен, Мари (род. 1987) — финская биатлонистка.
 Лаукканен, Теуво (1919—2011) — финский лыжник.
 Лаукканен, Уско (1930—2005) — финский детский писатель и иллюстратор.
 Лаукканен, Яри (род. 1965) — финский кёрлингист.